Це список базових тем по алгоритмах. 

 Аналіз алгоритмів
 Мурашиний алгоритм
 Апроксимаційний алгоритм
 Кращий гірший та середній випадок
 Нотація великого О
 Комбінаційний пошук
 Конкурентний аналіз
 Теорія обчислюваності
 Теорія складності обчислень
 Приголомшлива паралельність
 Раптовий алгоритм
 Еволюційний алгоритм
 Швидке перетворення Фур'є
 Генетичний алгоритм
 Пошук по графу
 Евристика
 Алгоритм сходження на вершину
 Імплементація
 Лас-Вегас (алгоритм)
 Монте-Карло (алгоритм)
 Чисельні методи
 Онлайн алгоритм
 Схема приблизного поліноміального часу
 Аналіз алгоритмів
 Генератор псевдовипадкових чисел
 Квантовий алгоритм
 Увипадковлений алгоритм
 Часова складність алгоритму
 Алгоритм сортування
 Алгоритм пошуку
 Стабільний алгоритм
 Супер-рекурсивний алгоритм
 Обхід дерева

Див. також 
 Список алгоритмів для специфічних алгоритмів
 Список тем обчислюваності та складності для більш абстрактної теорії
 Список складності класів, обчислювальна складність
 Список структур даних.

Основи алгоритмів